(1908-1992), herpétologue américain,
  (1910-2009), acteur et homme politique américain, 
 George Henry Bogert (1864-1944), peintre américain, 
 Tim Bogert (1944-2021), bassiste américain,
  (1936-2020), acteur de genre américain.
 
Patronyme anglais